Adolf I van Waldeck (- 3 oktober 1270), graaf van Waldeck van 1228 - 1270
 Adolf II van Waldeck (ca. 1250 - 13 december 1302), Graaf van Waldeck (1270-1276) en prins-bisschop van Luik (1301-1302), kleinzoon van voorgaande.